Hsiao-pai Shan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Xiaobai Shan, ö, Zhejiang, 
 Zhangguangcai Ling (bergskedja i Kina, lat 43,89, long 127,85), 

Robotskapade Kinaförgreningar